Stadio Comunale – stadion w Arezzo
 Stadio Comunale – stadion we Florencji
 Stadio Comunale – stadion we Frosinone
 Stadio Comunale – stadion w Novarze
 Stadio Comunale – stadion w Turynie